Port Vincent kan syfta på följande platser:

Australien 

 Port Vincent (ort i Australien, South Australia, Yorke Peninsula),

USA 

 Port Vincent (ort i USA), Louisiana, Livingston Parish, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar